West (západ) může mít více různých významů:

místní název
 Farr West – město ve státě Utah
 Key West – více různých významů (rozcestník)
 West End – oblast v centru Londýna
 West Haven – více míst, rozcestník
 West Island – největší ostrov australského teritoria Kokosové ostrovy
 West Midlands (anglický region)
 West Midlands (hrabství) – ve středozápadní Anglii
 West Point – více míst, rozcestník
 West (Texas) – město v Texasu
 West Valley City – město ve státě Utah
 West Vancouver – kanadský okres Západní Vancouver

příjmení osob
 viz West (příjmení)

ostatní použití
 Fillmore West – hudební klub v San Franciscu
 Kometa West z roku 1975
 The West – počítačová hra 
 West Bromwich Albion FC – anglický fotbalový klub
 West, Bruce and Laing – blues-rocková skupina
 West (cigarety) – značka cigaret
 West Coast Main Line – anglická železniční trať
 West Ham United FC – anglický fotbalový klub
 West highland white teriér – psí plemeno
 West Side Story – muzikál L. Bernsteina

Rozcestníky - místopisné jméno